Полу́шник, или Ши́лица () — род высших споровых растений семейства .

В настоящее время насчитывается 192 признанных вида. Некоторые ботаники разделяют род, выделяя два южноамериканских вида в род Stylites, хотя молекулярные данные помещают эти виды среди других видов Isoetes. Виды Isoetes, практически идентичные современным формам, существовали с юрской эпохи.

Описание

Размножение

Описание 
Как и остальные представители класса Lycopodiopsida, Isoetes размножается спорами. Среди ликофитов как Isoetes, так и Selaginellaceae (колосковые мхи) являются гетероспоровыми, а остальные ликофиты семейства Lycopodiaceae (клубневые мхи) — гомоспоровыми.

Распространение 
Распространение спор происходит главным образом в воде (гидрохория), но может также происходить через прилипание к животным (зоохория) и в результате проглатывания (эндозоохория). Это одна из причин, объясняющих орнаментацию спор, причем некоторые авторы показывают, что определенные узоры хорошо приспособлены для прилипания к соответствующим животным, таким как водоплавающие птицы. Другим важным элементом распространение является наблюдение, что у некоторых видов Isoetes внешняя оболочка мегаспор имеет карманы, которые задерживают микроспоры — состояние, известное как синаптоспория.

Виды 
По информации базы данных The Plant List (на июль 2016) род включает 84 вида:

Эволюция 
Ископаемые экземпляры I. beestonii были найдены в породах, относящихся к позднему пермскому периоду.

Примечания

Литература 
 
 

Полушниковые